Натуральне число 833
 833 рік до нашої ери
 833 рік нашої ери